ybn – codice ISO 639-3 della lingua yabaâa

Musica 
 YBN (acronimo di Young Boss Niggas) – collettivo hip hop statunitense formato nel 2014